

Letteratura 
 Mi manchi – romanzo di Ippolita Avalli del 2008

Musica 
 Mi manchi – album di Tommy Riccio del 1984
 Mi manchi/Col tempo – singolo di Fausto Leali del 1988
 Mi manchi – brano musicale di Loredana Bertè del 1993, dall'album Ufficialmente dispersi
 Mi manchi – singolo dei Pooh del 1999, dall'album Un posto felice
 Mi manchi – singolo di AKA 7even del 2021, dall'album eponimo